Diplodocoidea é um clado de dinossauros saurópodes rabo de chicote. Este clado abriga 3 famílias, resultando em tamanhos variados, indo desde o rebbachissaurídeo Nigerssauro de 9 metros de comprimento ao enorme diplodocídeo Superssauro com mais de 30 metros.

A maioria tinha pescoços muito longos e caudas compridas em forma de chicote; no entanto, uma família (os dicraeossaurídeos) são os únicos saurópodes conhecidos a ter re-evoluído um pescoço curto, presumivelmente uma adaptação para alimentação rasteira. Essa adaptação foi levada ao extremo no saurópode altamente especializado Brachytrachelopan. Um estudo da forma do focinho e microdesgaste dental em diplodocoides mostrou que os focinhos quadrados, grande proporção de fossas e arranhões subparalelos finos em Apatosaurus, Diplodocus, Nigersaurus e Rebbachisaurus sugerem pastagem não seletiva à altura do solo; os focinhos estreitos de Dicraeosaurus, Suuwassea e Tornieria e os arranhões e ranhuras grosseiras nos dentes de Dicraeosaurus sugerem pastagem seletiva de altura média nesses táxons.

Este táxon também é digno de nota porque saurópodes diplodocóides tiveram as maiores taxas de substituição de dentes de todos os vertebrados, como exemplificado pelo Nigersaurus, que tinha novos dentes surgindo a cada 30 dias.

Taxonomia 
A taxonomia abaixo segue o estudo de Emanuel Tschopp, Octavio Mateus e Roger Benson, 2015:

Diplococoide
Haplocantossauro
Diplodocimorpha
Rebbachisauridae
Flagellicaudata
Dicraeosauridae
Diplodocidae
Amphicoelias
Apatosaurinae
Diplodocinae

A filogenética de Diplodocoidea foi revisada em 2015 com uma análise filogenética em nível de espécime, bem como uma análise em nível de espécie. Sua análise cladística é mostrada abaixo.

Sauropodomorpha